Sharjah Tour 2018 var den 5. udgave af det emiratarabiske landevejscykelløb i emiratet Sharjah. Løbet foregik i perioden 24. til 27. januar 2018. Løbet var en del af UCI Asia Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev spanske Javier Moreno fra .

Hold

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Bjergkonkurrencen

Pointkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 

 
 

Cykelløb i Forenede Arabiske Emirater
UCI Asia Tour 2018